Le Photographe, série de bande dessinée documentaire créée par Emmanuel Guibert, Frédéric Lemercier et Didier Lefèvre, publiée entre 2003 et 2006.
 Le Photographe, film américano-germano-indien réalisé par Ritesh Batra sorti en 2019 ;
 Le Photographe de Mauthausen (El fotógrafo de Mauthausen), drame historique espagnol de  sorti en 2018.